Евгений Германович Великанов (род. 16 октября 1958 года, Первоуральск, Свердловская область, РСФСР, СССР) — серебряный призёр чемпионата мира по хоккею с мячом 1981 года. Мастер спорта СССР международного класса.

Карьера 
Воспитанник первоуральского «Уральского трубника», где начал заниматься с 1972 года.
Именно «Уральский трубник» и стал его первым клубом. Через два он переехал в Свердловск, где провёл семь сезонов.
Вернувшись в Первоуральск играл ещё два сезона. Но осенью 1986 года вышел в составе команды из Сыктывкара, где провёл пять сезонов.
В чемпионате СССР провёл 340 игр, забив 60 голов.
В чемпионате России начал играть в Воткинске, оттуда переехал в Богданович.
В 1996 году снова оказался в Первоуральске. Но через три сезона снова меняет клуб на уже знакомый ему «Факел». Весной 2001 года завершил игровую карьеру.
В 2005 году вышел на лёд в составе Северского трубника из Полевского.
В высшей лиге чемпионата России провёл 72 игры, забил 6 голов (все в составе Уральского трубника).
Привлекался в сборную СССР. В 1981 году стал серебряным призёром чемпионата мира.
В 1996—1999 годах работал в структурах «Уральского трубника», в 1997—1998 — главный тренер.

Достижения 

 Чемпион России по мини-хоккею - 1998. 
 серебряный призёр чемпионата мира - 1981. 
 Победитель турнира на призы газеты «Советская Россия» - 1980. 
 Победитель турнира Плетёный мяч - 1972, 1973. 
 Чемпион мира среди юниоров - 1976. 
В списке 22 лучших игроков сезона - 1980.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках СССР, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.
Примечание: Кубок СССР по хоккею с мячом возобновился с сезона 1982/1983.

В сборной СССР 

Итого: 10 матчей / 2 мяча;  7 побед, 0 ничьих, 3 поражения.

Ссылки 
 
 Е.Великанов  на сайте ФХМР

Мастера спорта СССР международного класса
Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «Строитель» Сыктывкар
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Знамя-Удмуртия»
Игроки КХМ «Факел»
Игроки КХМ «Северский трубник»
Тренеры КХМ «Уральский трубник»
Чемпионы России по мини-хоккею